Milenii: Mileniul I î.Hr. - Mileniul I - Mileniul al II-lea

Secole: Secolul I î.Hr. - Secolul I - Secolul al II-lea

Decenii: Anii 40 Anii 50 Anii 60 Anii 70 Anii 80 - Anii 90 - Anii 100 Anii 110 Anii 120 Anii 130 Anii 140

Ani: 86 87 88 89 90 - 91 - 92 93 94 95 96

 


Evenimente

Arte, științe, literatură și filozofie

Nașteri

Decese 

91